Cubo de la Solana är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cubo de la Solana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cubo de la Solana är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Cubo de la Solana. Runt Cubo de la Solana är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Soria,  km norr om Cubo de la Solana. Trakten runt Cubo de la Solana består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon